Port-Louis (Morbihan), commune française du Morbihan ;
 Port-Louis (Guadeloupe), commune française de la Guadeloupe ;
 Port-Louis (Maurice) (Port Louis en anglais), capitale de Maurice ;
 Port-Louis (district) (Port Louis en anglais), district de Maurice ;
 Port Saint Louis (Port Louis en anglais), établissement des îles Malouines, fondé en 1764, siège de l'administration jusqu'en 1845.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France